Przypadek zgodny z planem (ang. Accidentally on Purpose) – serial telewizyjny amerykańskiej sieci telewizyjnej CBS emitowany w latach 2009-2010. Serial powstał na podstawie książki Mary F. Pols.

Fabuła 
Billie Chase (Jenna Elfman) jest krytykiem filmowym, która mieszka w San Francisco. Od czasu gdy rozstała się z Jamesem (Grant Show) traci chęć do życia, nie wierzy w miłość. Wszystko znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, gdy zakochała się w mężczyźnie o 15 lat od siebie młodszym. Ich niewinne spotkania przerodziły się w ciążę Billie.

Różnica wieku, przyjaciele, odmienne poczucie humoru to niektóre z czynników, które ich różnią jednak para postanawia razem zamieszkać i wychować dziecko jak należy.

Obsada 
 Jenna Elfman jako Billie Chase
 Jon Foster jako Zack
 Ashley Jensen jako Olivia
 Nicolas Wright jako Davis
 Grant Show jako James
 Lennon Parham jako Abby Chase
 Pooch Hall jako Ryan

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Podstrona na CBS.com 

Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Programy telewizji CBS
Seriale wytwórni CBS Productions